Peruanische Zentralbahn bezeichnet
 die Bahnstrecke Lima–La Oroya und das aus ihr entstandene Netz mit den Bahnstrecken
 La Oroya–Huancavelica,
 La Oroya–Cerro de Pasco und
 einigen Nebenstrecken
 eine Tochtergesellschaft der Peruvian Corporation, die Ferrocarril Central del Peru, die diese Strecke betrieb
 die Ferrocarril Central Andino S. A., eine Eisenbahngesellschaft in Peru